Зерринше́хр или Кале́-Риз () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Административный центр шахрестана Ленджан.

География 
Город находится в юго-западной части Исфахана, в гористой местности центрального Загроса, на левом берегу реки Заянде. Абсолютная высота — 1676 метров над уровнем моря.
Зерриншехр расположен на расстоянии приблизительно 32 километров к юго-западу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 357 километров к югу от Тегерана, столицы страны. В трёх километрах к югу от города расположен аэропорт (ICAO: OIFV).

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 55 984 человека.

Экономика 
В городе расположен сталелитейный завод «Исфахан Стил Компани», построенный в 1960-70-х годах при участии СССР, и являющимся одним из крупнейших в регионе. На заводе трудятся более 10 тысяч человек, работающих неполный рабочий день, и 8 тысяч, занятых полностью.

Примечания 

Города Исфахана